

Politica 

 GN – abbreviazione di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di FdI.

Sigle 
 Gas naturale
 Gastro-Norma – utilizzato nell'industria gastronomica e catering

Codici 
 GN – codice vettore IATA di Air Gabon
 gn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua guaraní
 GN – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Guinea

Fonetica 
 Dittongo ɲ – consonante nasale palatale

Informatica 
 .gn – dominio di primo livello della Guinea

Mineralogia 
 Gn – abbreviazione di galena

Musica 
 G.N. – album discografico di Gianna Nannini del 1981

Altro 
 Gn – abbreviazione della Genesi
 GN – simbolo del giganewton
 GN – antica casa automobilistica britannica

Note